Elms ist der Familienname von:
 Thomas Elms, kanadischer Schauspieler

ELMS steht für:
 European Le Mans Series, Langstreckenrennserie

Siehe auch:
 The Elms

Abkürzung